Жан Жиро — французький режисер, автор серії фільмів про жандарма із Сен-Тропе.
 Жан Жиро — також відомий як «Мебіус», французький художник.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок